

Населені пункти та їхні частини
 Свьонтки — гміна в Ольштинському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Свьонтки — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Свьонтки — село в гміні Свьонтки Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Свьонтки — село в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Свьонтки — частина міста Щецинек у Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Свьонтки — частина села Пцим у гміні Пцим Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки